Locus classicus (Plural: loci classici; „klassischer [Fund-]Ort“) steht für:

 Fundstelle eines klassischen Zitats, siehe Geflügeltes Wort #Begriffsgeschichte
 Fundort des Typexemplars einer neubeschriebenen Art, siehe Terra typica

Siehe auch: